Вредност (филозофија)
 Вредност (етика)
 Вредност (западна филозофија)
 Вредност (економија)
 Теорија вредности (економија)
 Вредност (маркетинг)
 Вредност улагања